Osat (župa, Srebrenica)
Osat (oblast)